Агесиполид () — мужское имя древнегреческого происхождения. Известные носители:
 Агесиполид I — царь Спарты (395—380 годы до н. э.)
 Агесиполид II — царь Спарты (371—370 годы до н. э.)
 Агесиполид III — царь Спарты (219—215 годы до н. э.)
 Агесиполид — сын спартанского царя Клеомброта II, отец Агесиполида III